Фёдор Про́хоров:
 Прохоров, Фёдор Александрович (1896—1962) — генерал-майор.
 Прохоров, Фёдор Георгиевич (1908—1974) — советский учёный в области водоподготовки тепловых и атомных электростанций, дважды лауреат Сталинской премии.
 Прохоров, Фёдор Ильич (1874—1954) — российский общественный деятель, градоначальник Петрозаводска.